Kreuzlingen (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Thurgau.
Kreuzlingen (district), het district waarin deze gemeente ligt.